De Haan, een kustgemeente in de Belgische provincie West-Vlaanderen
 De Haan-Centrum, de badplaats centraal in deze gemeente
 Haan (Vlaams-Brabant) of De Haan, een gehucht van Steenhuffel in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
 De haan (beeldhouwwerk) – een beeldhouwwerk door Frank Letterie, Hal Bethesda Ziekenhuis, Hoogeveen
 De Hoanne – een Fries oorlogsmonument
 De haan van Moeloed – een volksverhaal uit Marokko
 Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. – een voormalige Nederlandse uitgeverij
 Huis De Haan – (De Haene) een 14e-eeuws koopmanshuis in Zierikzee
 Pakhuis De Haan – een voormalig papierpakhuis aan de Zaanse Schans met daarop molen De Huisman (zie aldaar)

Personen 
 Abraham de Haen – ook wel Abraham de Haan – (1707-1748) – Nederlands dichter en tekenaar
 Annemiek de Haan (1981) – roeister
 Calvin de Haan (1991) – Canadees ijshockeyer
 Caroline Lea de Haan – schrijversnaam van Carry van Bruggen (1881-1932)
 Cornelis de Haan (1790-1848) – militair, drager van de Militaire Willems-Orde
 Cornelis Jansz de Haan, zie Cornelis Jansz de Haen (1580-1633) – Nederlands marineofficier
 Denise de Haan (1986) – wakeboarder
 Djurre de Haan – singer-songwriter met pseudoniem awkward i
 Erik de Haan (1964) – voormalig beroepsvoetballer
 Eveline de Haan (1976) – hockeyspeelster
 Ferry de Haan (1972) – Nederlands voetbalmanager, voormalig beroepsvoetballer
 Foppe de Haan (1943) – Nederlands voetbaltrainer
 Frans de Haan – Nederlands voormalig basketbalspeler
 Frans de Haan (1897-1974) – Nederlands voetballer
 Frans de Haan (vertaler) (1935-2010) – literair vertaler, kenner en vertaler van Jean Paul Sartre
 Galenus Abrahamsz de Haan (1622-1706) – mennoniet, medestander van Adam Boreel en medicus
 Gonda de Haan – in 1948 aangeklaagd voor de Temporaire Krijgsraad
 Hans de Haan (1925-2006) – Nederlands politicus voor de VVD
 Jacob de Haan (componist) (1959) – componist en musicus
 Jacob Israël de Haan (1881-1924) – Nederlands schrijver en rechtsgeleerde
 Jan de Haan (1951) – Nederlands componist
 Jan de Haan (1845-1920) – Nederlands architect
 Jan-Jaap de Haan (1974) – Nederlands politicus voor het CDA
 Jo de Haan (1936-2006) – Nederlands wielrenner
 Job de Haan – radiopresentator
 Josse de Haan (1941) – Nederlands schrijver en dichter
 Jurjen de Haan (1936 - 2018) – Nederlands kunstschilder
 Lex de Haan (1954 - 2006) – auteur en spreker over databasetechnologie
 Linda de Haan – schrijfster en illustratrice 
 Maria Ursula de Haan – pseudoniem van de Nederlandse tv-presentatrice Manon Thomas
 Max de Haan (1942) – Nederlands schrijver
 Mattheus de Haan (1663-1729) – gouverneur-generaal in Batavia
 Martin de Haan (1966) – essayist en vertaler
 Meijer de Haan (1852-1895) – Nederlands kunstschilder
 Nico de Haan (1947) – Nederlands vogelbeschermer
 Peter Gerardus de Haan (1918-2007) – hoogleraar microbiologie
 Poul de Haan (1947) – stuurman in de roeisport
 Radjin de Haan (1969) – Nederlands profvoetballer
 Ralph de Haan (1986) – Nederlands schaatser
 Renée de Haan (1954) – Nederlands zangeres
 Roemjana de Haan (1974) – Nederlandse danseres
 Setske de Haan – pseudoniem van de Nederlandse schrijfster Cissy van Marxveldt (1898-1948)
 Siep de Haan (1958) – bedenker en organisator van de Nederlandse Gay Pride
 Wietze de Haan – Nederlands politicus
 Wilhem de Haan (1801-1855) – Nederlands zoöloog
 Willem de Haan (componist) (1849-1930) - Duits componist en dirigent van Nederlandse komaf
 Willem de Haan (journalist) – journalist, documentairemaker en totaalweigeraar

Fictieve personen 
 Luxor de Haan – personage in de jeugdserie SpangaS

Voormalige molens 
 De Haan (Brouwershaven) – korenmolen in de Nederlandse provincie Zeeland
 De Haan (Franeker) – zaagmolen in de Nederlandse provincie Friesland
 De Haan (Bolsward) – korenmolen in de Nederlandse provincie Friesland
 De Haan (Benningbroek) – korenmolen in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 De Haan (Zaandam-Oost) – korenmolen in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 De Haan (2e) – korenmolen in Amsterdam
 De Haan (Wormer) – korenmolen in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 De Haan (Amsterdam) – zaagmolen
 De Haan (Haarlem) (Het Haantje) – korenmolen in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 De Haan (Graft) – korenmolen in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 De Vergulde Haan (De Haan) – oliemolen in Zaandam-Oost in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 De Haan (Krommenie) – hennepklopper in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 De Haan of Kwaksmölle – molenromp in Varsseveld in de Nederlandse provincie Gelderland
 De Haan (Dordrecht) – oliemolen in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 De Haan (Groningen) (De Haas) – zaagmolen in de Nederlandse stad Groningen
 De Haan (Zoeterwoude) (De Hoge Molen) – volmolen, later zaagmolen in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Molen De Haan (Molen Valk) – korenmolen en pelmolen in Grootegast in de Nederlandse provincie Groningen
 De Haan (Hillegersberg) (Het Haantje) – zaagmolen in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 De Haan (Ilpendam) (De Bokmolen) – korenmolen in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 De Koekoek (Koog aan de Zaan) (De Haan) – oliemolen, papiermolen en korenmolen in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 De Haan (Oude Wetering) – zaagmolen in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 De Haenmoolen (De Haanmolen) – korenmolen in Den Haag
 De Haan (Kollum) – korenmolen en pelmolen in de Nederlandse provincie Friesland

Zie ook

Gelijknamige personen 
 Henk de Haan (doorverwijspagina)

Meervoudige namen 
 Bierens de Haan (geslacht)
 Hr.Ms. Eilerts de Haan (1921)
 Johan Eilerts de Haan
 Jacob van Breda de Haan (1866-1917) – Nederlands mycoloog

Varianten 
 Haan (doorverwijspagina)
 De Haen – een voormalige windmolen
 Den Haan (doorverwijspagina)
 Jan den Haen (1630-1676) – een Nederlands admiraal
 Bieren Den Haene – een bierbrouwerij uit West-Vlaanderen
 De Haene – zie Huis De Haan
 't Haantje (doorverwijspagina)